Уильям Рэндольф Херст-младший (, 27 января 1908 года — 14 мая 1993 года) — второй сын медиамагната Уильяма Херста, работавший военным и международным корреспондентом в сети периодических изданий Hearst Corporation. В 1956 году получил Пулитцеровскую премию за интервью с лидерами Советского союза.

Биография 

Второй из пяти сыновей Уильяма и  родился в 1908 году в Нью-Йорке. Желая заслужить уважение отца, ещё во время учёбы в военной школе он начал подрабатывать в семейном бизнесе в летние каникулы. Херст-младший выполнял подсобные работы в типографии, печатающей «New York Mirror». Поступив в 1926 году в Калифорнийский университет, юноша бросил учёбу на втором курсе для работы в другой семейной газете — New York American. Он начал карьеру криминальным репортёром, и уже к 1936 году был повышен до издателя. Год спустя газету поглотил Journal-American, и Херст-младший возглавил объединённое издание New-Jork Journal-American. Но журналист остался недоволен политикой ведения семейного бизнеса и в своих письмах к отцу отмечал: 

Несмотря на разногласия, в 1943—1945 годах Херст-младший продолжил работу в семейных изданиях в качестве военного корреспондента в Европе и Северной Африке. По указанию отца, лично редактировавшего репортажи сына, он участвовал в бомбардировочных миссиях армии США. Заслужив одобрение родителей, корреспондент продолжил освещать международную повестку.

После смерти Херста-старшего в 1951 году его сын возглавил модернизацию семейных газет, войдя в совет директоров Hearst Corporation. Последующие 40 лет он вёл авторскую колонку, посвящённую оборонной и транспортной тематикам, а также включавшую интервью с мировыми лидерами. Являясь ярым антикоммунистом, он продолжал поддерживать в своих материалах сенатора Джозефа Р. Маккарти, даже когда антисоветские расследования республиканца были дискредитированы.

В 1955 году он совместно с репортёрами Фрэнком Конниффом и Джозефом Кингсбери провёл серию интервью с советскими лидерами: первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым, министром иностранных дел Вячеславом Молотовым, премьер-министром Николаем Булганиным и другими. Статьи представили внешнеполитическую позицию постсталинского руководства страны и принесли Херсту и его напарникам Пулитцеровскую премию за международный репортаж. Уильям Рэндольф-младший первым из династии Херстов получил награду, что разрушило устоявшееся мнение о предвзятости жюри из-за существовавших разногласий между отцом лауреата и Джозефом Пулитцером. Три года спустя журналист был также удостоен .

Личная жизнь 
Уильям Херст-младший был дважды разведён, прежде чем в 1948 году женился на Августин МакДоннелл (1920—1991), до этого около двух лет работавшей журналисткой газеты . Она вела социальную колонку «Под моей шляпой» и колонку агентства печати «Из столицы», а также являлась комментатором Columbia Broadcasting System. Позднее Макдоннелл-Херст сосредоточилась на благотворительности и писательской карьере. В частности, в 1956 году она издала книгу «Лошади Сан Симеон» (). У супругов было двое сыновей:  (род. 1949) и  (род. 1952).

Примечания

Литература 
 
 
 

Уильям Рэндольф (младший)
Журналисты США
Военные журналисты
Лауреаты Пулитцеровской премии за международный репортаж